Малая Антанта — альянс Чехословакии, Румынии и Югославии, созданный в 1920—1921 годах. Целью союза было сдерживание венгерского ирредентизма, а также предотвращение воссоздания монархии Габсбургов в Австрии или Венгрии.

Данный альянс получил поддержку Франции, которая подписала военные соглашения с каждой из трех участниц Малой Антанты. Для Франции Малая Антанта давала возможность открытия второго фронта в случае вооруженного конфликта с Германией.

Первоначальные цели альянса со временем становились все менее актуальными. Вооруженные силы Венгрии уступали совокупной военной мощи трех государств Малой Антанты. Восстановление монархии в Австрии или Венгрии также становилось с каждым годом менее вероятным.

Также, со временем, среди стран участниц возникли расхождения во взглядах, откуда исходит внешняя угроза. Чехословакия опасалась нападения нацистской Германии и под руководством президента Эдварда Бенеша пошла на сближение с Советским Союзом. Румыния рассматривала СССР как потенциальную угрозу своей национальной безопасности и территориальной целостности. После того, как премьер-министром Румынии стал Александр Авереску, Румыния в своей внешней политике стала ориентироваться на Италию и Германию. Югославия опасалась территориальных притязаний со стороны фашистской Италии и стала занимать прогерманскую политику по многим вопросам. Югославия и Румыния вошли в 1934 г. в состав военно-политического союза Балканская Антанта без участия Чехословакии. Можно предположить, что вопрос стабильности и нерушимости границ на Балканах был для Югославии и Румынии важнее, чем национальная безопасность Чехословакии. Малая Антанта начала распадаться в 1939 г. и окончательно исчезла в 1941 г. в связи с прекращением существования Чехословакии в результате Мюнхенского договора и раздела Югославии и выступления Румынии на стороне ОСИ.

См. также 
 Антанта
 Балканская Антанта
 Балтийская Антанта
 Ближневосточная Антанта
 Средиземноморская Антанта
 Трианонский договор
 Бенеш, Эдвард
 Санитарный кордон

Источники 

 Dowling, Maria, 2002. Czechoslovakia. New York, NY: Oxford University Press.
 Fink, Carole, Axel Frohn, and Jürgen Heideking, 2002. Genoa, Rapallo, and European Reconstruction in 1922. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 Gilbert, Felix and David Clay Large, 1991. The End of European Era, 1890 to Present. 4th edition worldwide. 1st edition in the Czech Republic. Prague: Mladá fronta.
 Glasgow, George, 1926. From Dawes to Locarno; Being a Critical Record of an Important Achievement in European Diplomacy, 1924—1925. Ayer Publishing.
 Gordon, Craig A. and Felix Gilbert (eds), 1994. The Diplomats, 1919—1939. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 Nálevka, Vladimír, 2000. The World Politics in the Twentieth Century (I.) [Světová politika ve 20. století (I.)]. 1st edition. Prague: Aleš Skřivan.
 Osmanczyk, Edmund Jan, 2002. Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. New York, NY: Routledge.
 Pact of the Organization of the Little Entente. In: Recueil des traites SDN, v. CXXXIX, p. 233. Available from https://web.archive.org/web/20071231163624/http://www.mfa.gov.yu/History/poa_e.html
 Protheroe, Gerald J., 2006. Searching for Security in a New Europe. New York, NY: Routledge.
 Ragsdale, Hugh, 2004. The Soviets, the Munich Crisis, and the Coming of World War II. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 Spielvogel, Jackson J., 2005. Western Civilization: Volume II: Since 1500. Thomson Wadsworth.
 Zeman, Zbyněk and Antonín Klimek, 1997. The Life of Edvard Benes 1884—1948: Czechoslovakia in Peace and War. Oxford, UK: Oxford University Press.

Королевство Румыния
История Венгрии
Внешняя политика Чехословакии
Военно-политические блоки
Появились в 1920 году
Появились в 1921 году